Desa Gandasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gandasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 108,20), Jawa Barat, 
 Desa Gandasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,28, long 107,08), Jawa Barat, 
 Desa Gandasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,39, long 107,73), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar